Това е списъкът с епизоди на сериала „Агентите на ЩИТ“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Общ преглед

Епизоди

Сезон 1 (2013–2014)

Сезон 2 (2014–2015)

Сезон 3 (2015–2016)

Сезон 4 (2016–2017)

Сезон 5 (2017–2018)

Сезон 6 (2019)

Сезон 7 (2020) 

Агентите на ЩИТ
Агентите на ЩИТ
Сериали от Киновселената на Марвел